Николай Тодоров може да се отнася за:
 Николай Тодоров (историк) (1921-2003) – български академик, председател на VII велико народно събрание
 Николай Тодоров (футболист) – български футболист
 Николай Тодоров (режисьор) – български режисьор и актьор